A Porta ao Lado  é o primeiro álbum a solo do cantor português Miguel Gameiro. Foi lançado em 2010, pela editora Iplay. Todas as músicas foram compostas por Miguel Gameiro (letra e música), exceto as faixas "Só Porque Sim" e "Quero-te Assim" (letra de Pedro Malaquias).

O referido álbum foi gravado nos Estúdios Vale de Lobos em (Almargem do Bispo), perto de Sintra e foi publicado pela editora portuguesa Iplay. Foi produzido por Paulo Borges e masterizado por Jorge Cervantes

Faixas 
 "Dá-me um Abraço"
 "O Teu Nome"
 "Alquimia"
 "O Homem e a Bala"
 "Filme "
 "Aquela canção"
 "Só Porque Assim"
 "Leva-me Contigo"
 "Se Alguém Perdeu"
 "Quero-te Assim"
 "Não Me Percas Nunca Mais"

Ficha técnica

Pessoal técnico 
 Engenheiro de som: Rui Guerreiro e Felipe Feio
 Masterizado por Jorge Cervantes

Músicos 
 Miguel Gameiro (voz)
 Paulo Borges (piano, teclados, harmónio)
 Emanuel Ramalho (bateria)
 Miguel "Magic" (baixo)
 Marco Nunes (guitarras, lapsteel, dulcimer)

Músicos convidados 
 Boss AC, na canção "O Homem e a Bala"
 Sérgio Nascimento (percussões)
 António Barbosa (violino)
 David Zaccaria (violoncelo)

Ligações externas 
 

Álbuns de Miguel Gameiro
Álbuns de 2010